Zygmunt Sulistrowski (1890–1921) – polski oficer, rotmistrz I Brygady Legionów Polskich
 Zygmunt Sulistrowski (1922–2007) – amerykański reżyser i scenarzysta polskiego pochodzenia